La Division 2 1970-1971 è stata la trentaduesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 48 squadre divise in 3 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio sulle altre due vincitrici degli altri gruppi, il  e il , comunque promosse.

I capocannonieri sono stati Yves Triantafyllos del Boulogne con 20 gol per il girone nord, Robert Blanc del Limoges con 20 gol per il girone centro e Emmanuel Koum del Monaco con 20 gol per il girone sud.

Girone A

Classifica finale

Gruppo B

Classifica finale

Gruppo C

Classifica finale

Note

Voci correlate 
 Division 1 1970-1971
 Coppa di Francia 1970-1971

Collegamenti esterni

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971